Lesotho Defense Force Maseru – klub piłkarski ze stolicy Lesotho, Maseru. Zespół ośmiokrotnie zdobywał krajowy championat - w 1987, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001 i 2004. Dbał on o rozwój talentów piłkarzy, takich jak Malefetsane Pheko, Lebajoa Mphongoa czy Ranchobe Thulo.

Sotyjskie kluby piłkarskie
Maseru